Сергей Высоцкий: 
 Высоцкий, Сергей Витальевич (род. 1985) — украинский журналист и политический деятель.

Примечания